Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Memphis Open 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl japonský tenista Kei Nišikori.
 
Vítězem dvouhry se opět stal nejvýše nasazený Kei Nišikori, jenž ve finále zdolal amerického teenagera Taylora Fritze po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Čtvrtou trofejí z Memphisu vyrovnal rekordní zápis Jimmyho Connorse. Jako čtvrtý aktivní tenista se zařadil po bok Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče, kteří vyhráli jeden turnaj nejméně čtyřikrát. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

18letý bývalý první junior světa Fritz odehrál teprve třetí turnaj na okruhu ATP a stal se nejmladším americkým hráčem ve finále události ATP Tour od roku 1989 a výkonu ve Wembley tehdy 17letého Michaela Changa. Chang jej v době memphiského turnaje trénoval. Z aktivních hráčů jej překonal pouze David Ferrer, jemuž k prvnímu postupu do finále stačily dvě turnajové účasti. Nišikori prošel do boje o titul při šestém startu, Andy Murray při osmém, Federer při dvacátém prvním a Djoković při dvacátém čtvrtém.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships
ATP World Tour 2016
Tenis v USA v roce 2016